Die Saison 2019/20 war die 16. Spielzeit der Regionalliga als dritthöchste Spielklasse im Frauenfußball. 65 Mannschaften spielten in fünf Gruppen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga bzw. gegen den Abstieg in die Verbands-/Oberliga.

Nach der regulären Saison sollten laut Regularien die fünf Staffelsieger sowie der zweitplatzierte Verein aus der Staffel West in drei Playoff-Spielen je einen Aufsteiger ausspielen. Wegen der Saisonabbrüche aufgrund der Covid-19-Pandemie hat der DFB nach dem  Abbruch der 2. Frauen-Bundesliga 2019/20 beschlossen, die kommende Zweitligaserie mit fünf Aufsteigern durchzuführen.

Nord 
In der Nordstaffel verzichteten alle Mannschaften auf eine Meldung für die Zweite Bundesliga. Henstedt-Ulzburg, zur Corona-bedingten Unterbrechung mit 11 Punkten Vorsprung Tabellenführer, und Hannover als Zweitplatzierter begründeten dies mit zu hohem finanziellen Aufwand. Der Abstieg wurde ausgesetzt.

Nordost 
Nach dem Abbruch wegen der Covid-19-Pandemie wurde die Saison nach dem 15. Spieltag gewertet. Aufsteiger in die 2. Bundesliga ist der RB Leipzig, Absteiger gibt es keine. Der FC Erzgebirge Aue zog seine Frauenmannschaft aus der Liga zurück und steht damit als Absteiger fest.

West 
Der DFB beschloss auf einem außerordentlichen Bundestag am 25. Mai 2020, dass die 2. Frauen-Bundesliga 2019/20 wegen der Covid-19-Pandemie mit dem Stand nach dem 16. Spieltag abgebrochen wird. Es gab auch keine Relegationsspiele um den Aufstieg, sodass alle gemeldeten Clubs aus den Regionalligen aufstiegen. Die Regionalliga West stellte somit zwei Aufsteiger. Da der 1. FC Köln aus der 1. Bundesliga abstieg, ging das Aufstiegsrecht an die SpVg. Berghofen als Tabellendritten.

Auch die Regionalliga-Saison 2019/20 wurde mit dem Stand vom 8. März und ohne Absteiger abgebrochen. Darauf einigte sich eine große Mehrheit der 14 Klubs; dies wurde auf einem Verbandstag des Westdeutschen Fußballverbandes am 20. Juni 2020 bestätigt. Der Herforder SV zog sich freiwillig aus der Liga zurück.

Südwest 
Für die Saison 2019/20 meldete der FC Speyer 09 aus Personalmangel keine Mannschaft mehr. Die Aufsteiger aus den untergeordneten Ligen waren SG Fidei (Rheinland), FFV Fortuna Göcklingen (Südwest) und SV Göttelborn (Saarland).

Die Saison 2019/20 wurde wegen der Covid-19-Pandemie abgebrochen und mit dem Stand nach dem 15. Spieltag gewertet. Ebenso wurde auf Absteiger verzichtet.

Süd 
Auch im Süden wurde die Saison abgebrochen und nach Punkte/Spiel gewertet (Quotientenregel). Tabellenführer Freiburg verzichtete auf den Aufstieg, Eintracht Frankfurt konnte nicht aufsteigen, da nach der Fusion mit dem 1. FFC Frankfurt bereits deren 2. Mannschaft in der 2. Bundesliga spielte. Würzburg als Tabellendritter nahm den Aufstieg wahr. Der Abstieg wurde ausgesetzt. Der Hegauer FV bewarb sich nicht für die Saison 2020/21 und steht damit als Absteiger fest.
 || P/S
 || 2,35
 || 2,24
 || 2,06
 || 2,00
 || 2,00
 || 2,00
 || 1,76
 || 1,65
 || 1,31
 || 1,19
 || 0,82
 || 0,41
 || 0,35
 || 0,29

Einzelnachweise 

2019 20
Regionalliga 2019